Osoby:
 Chris Weitz – amerykański reżyser
 Guy Weitz – belgijski kompozytor
 Josef Weitz – ukraiński działacz
 Paul Weitz – amerykański astronauta
 Wilhelm Weitz – niemiecki internista

Zobacz też:
 Waits
 Waitz
 Weiz